Filmpreis 2021 steht für:

 Deutscher Filmpreis 2021
 Europäischer Filmpreis 2021
 Österreichischer Filmpreis 2021
 Schweizer Filmpreis 2021